Шейдлин — еврейская фамилия.

 Шейдлин, Александр Абрамович (Светов, 1912 — после 1972) — советский прозаик, фронтовой корреспондент, писатель-фантаст.
 Шейдлин, Эллен Викторовна (Лялина, род. 1994) — российская художница, фотоблоггер.